Вайнсхайм:

 Вайнсхайм — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Айфель-Битбург-Прюм.
 Вайнсхайм — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Бад-Кройцнах.